

Тенеєво — село, Аліковський район, Чувашія
 Тенеєво — присілок, Янтіковський район, Чувашія